Die Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2019 fand vom 4. bis zum 11. August 2019 in Katowice statt. Folgend die Ergebnisse der Altersklasse O55.

Herreneinzel

Setzliste 
  Pornroj Banditpisut (Viertelfinale)
  Chang Wen-Sung (2. Runde)
  Geir Olve Storvik (Gold)
  Magnus Nytell (Viertelfinale)
  Martin Qvist Olesen (Bronze)
  Chang Ta-Ming (Viertelfinale)
  Harjit Singh (zurückgezogen)
  Henrik Madsen (3. Runde)
  Nils Carlson (4. Runde)
  Michael Huber (4. Runde)
  Jack Keith Priestman (Bronze)
  Ram Lakhan (4. Runde)
  Martin Staden (2. Runde)
  Jean-Jacques Bontemps (3. Runde)
  Bengt Mellquist (2. Runde)
  Klaus Buschbeck (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Zhou Xin (Gold)
  Ye Wang (3. Runde)
  Sian Williams (3. Runde)
  Manjusha Sudhir Sahasrabudhe (Silber)
  Jeannette van der Werff (Bronze)
  Lone Hagelskjær Knudsen (Viertelfinale)
  Cathy Jane Bargh (Bronze)
  Irina Shalmanova (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Surachai Makkasasithorn / Nattapol Sanlekanun (Bronze)
  Pornroj Banditpisut / Bovornovadep Devakula (Bronze)
  Chang Ta-Ming / Chang Wen-Sung (zurückgezogen)
  Morten Christensen / Martin Qvist Olesen (Viertelfinale)
  Toru Koizumi / Noriaki Matsunari (3. Runde)
  Nils Carlson / Bengt Mellquist (3. Runde)
  Arnold Dendeng /  Rohan Feranando (2. Runde)
  Jan Bertram Petersen / Jesper Kritter Tolman (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Ye Wang /  Zhou Xin (Viertelfinale)
  Pamela Peard / Sian Williems (Bronze)
  Christine Summers / Tracy Walker (Viertelfinale)
  Sandra Kroon / Jeannette van der Werff (Silber)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Bobby Ertanto /  Heidi Bender (Bronze)
  Chang Wen-Sung / Tu Hsiu-Hsia (zurückgezogen)
  Jan Bertram Petersen /  Jeannette van der Werff (Bronze)
  Magnus Nytell /  Helle Sjørring (Gold)
  Graham Henderson / Pamela Peard (Viertelfinale)
  Gene Austin Joyner / Launa Eyles (2. Runde)
  Steven Thomson / Jill Smith (Viertelfinale)
  Ram Lakhan / Manjusha Sudhir Sahasrabudhe (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=14365F9A-47BD-4106-912D-0D0BE6E6370A

Senioren 2019
Seniorenweltmeisterschaft
Seniorenweltmeisterschaft 2019
Weltmeisterschaft 2019